Khaleed ist der Familienname folgender Personen:

 Faiz Khaleed (* 1980), malaysischer Zahnarzt und ehemaliger Raumfahreranwärter
 Jazra Khaleed (* 1979), griechischer Lyriker und Übersetzer